

Geografia

Austria 
 Markt Münzbach – frazione di Münzbach, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Münzbach – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Münzbach – frazione di Langschlag, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Münzbach – fiume affluente del Freiberger Mulde (Sassonia)